SNR – stosunek sygnału do szumu (ang. signal-to-noise ratio),
 SNR – stacja naprowadzania rakiet z przeciwlotniczego zestawu rakietowego małego zasięgu KUB.